Anna Fernandez é uma cantora e compositora de música popular brasileira.

Obras 
 Aguenta peão (c/ Ricardo Félix)
 Arte e devoção (c/ Antônio Adolfo e Nelson Wellington)
 Depois de tantos anos (c/ Nelson Wellington)
 Dona da minha paixão (c/ Elymar Santos)
 É bom amar você (c/ Maria da Paz)
 Embriagada de saudade (c/ Romildo Soares)

Naturais de Caicó
Cantores do Rio Grande do Norte
Compositores do Rio Grande do Norte